Detta är en lista över de 894 kommunerna i departementet Pas-de-Calais i Frankrike.

Pas-de-Calais
Kommuner Pas-de-Calais